Sezon (1906/1907) był 6. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 8 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna Ferenczvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Béla Kelemen, który w barwach Magyar AC strzelił 21 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1906 w Austro-Węgrzech
1906 w piłce nożnej
1907 w Austro-Węgrzech
1907 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech